

Cinema e televisione 
 Speedy Gonzales – personaggio dei Looney Tunes
 Più veloce di Gonzales (Speedy Gonzales) – cortometraggio animato del 1955 diretto da Friz Freleng
 Speedy Gonzales – noin 7 veljeksen poika – film del 1970 diretto da Ere Kokkonen

Musica 
 Speedy Gonzales – brano musicale di Buddy Kaye, Ethel Lee e David Hess del 1961